Nausikaa steht für:
 Nausikaa (Mythologie), Person aus der griechischen Mythologie
 Nausikaa (Schiff), Seenotrettungsboot
 (192) Nausikaa, Asteroid des Hauptgürtels

Nausicaá steht für:
 Nausicaá – Centre National de la Mer, Meeres-Erlebnismuseum in Boulogne-sur-Mer, Frankreich

Siehe auch:
 Nausicaä aus dem Tal der Winde, Begriffsklärung